Джамаладдин Гаджиевич Магомедов () — азербайджанский борец вольного стиля российского происхождения, член национальной сборной Азербайджана, чемпион Европы среди юниоров (2009), двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2011 и 2013).

Спортивная карьера 
До 2008 года выступал за Россию. С 2009 года выступает за Азербайджан. В 2012 году представлял Азербайджан на Олимпийских играх в Лондоне. Представляет Азербайджан на летней Универсиаде 2013 в Казани. Бронзовый призёр Европейских игр 2015 года в Баку и Европейских игр 2019 года в Минске. Серебряный призёр чемпионата мира 2015. По национальности — аварец.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 125 кг Джамаладдин в схватке за бронзовую медаль поборол спортсмена из Армении Левана Берианидзе и завоевал бронзовую медаль европейского первенства.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы России
Борцы Азербайджана
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года